

Ґожупя — село в гміні Жаґань Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Ґожупя — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства